Vasilache este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ciprian Vasilache (n. 1983), fotbalist român
 Grigore Vasilache (n. 1959), profesor de informatică
 Lucian Vasilache (n. 1954), handbalist român
 Selena Vasilache (n. 1986), actriță și cântăreață română
 Ștefan Vasilache (n. 1979), atlet român
 Vasile Vasilache (1907-1944), regizor și actor român
 Vasile Vasilache (scriitor) (1926-2008), scriitor român
 Vasile Vasilache Junior (1941-1991), compozitor român

Nume de familie românești